Тиберий Клавдий:
 Тиберий Клавдий Квартин
 Тиберий Клавдий Максим
 
 Тиберий Клавдий Сакердот Юлиан
 Тиберий Клавдий Север Прокул
 Тиберий Клавдий Цезарь Британик
 Тиберий Клавдий Тогидубн — бриттский царь.